Пётр Перцев:
 Перцев, Пётр Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 9255; 26 ноября 1853.
 Перцев, Пётр Иванович (1818—1890) — челябинский купец (в разные годы 1-й и 2-й гильдий), потомственный почетный гражданин, меценат.
 Перцев, Пётр Николаевич (1857—1937) — инженер путей сообщения, племянник сатирика Эраста Перцова